Бугарска се може односити на:
 Бугарска, држава

или:
 Стара Велика Бугарска
 Дунавска Бугарска
 Волшка Бугарска
 Бугарска (тема), византијска тема
 Велика Бугарска

Остало:
 2575 Бугарска, астероид

Види још 
 Булгарија (вишезначна одредница)